Новоризонти ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Север штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Салинас. Население составляет 5008 человек на 2006 год. Занимает площадь 264,076 км². Плотность населения — 19,0 чел./км².

Праздник города — 21 декабря.

История 
Город основан в 1952 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 9.902.281,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.052,29 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,648 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс